Die deutsche Bezeichnung Fleckentaube bezieht sich auf zwei unterschiedliche Arten innerhalb der Taubenvögel
 Oliventaube (Columba arquatrix), die in Afrika vorkommt und die zur artenreichen Gattung der Feldtauben gehört
 Fleckentaube (Amerikanische Feldtaube) (Patagioenas maculosa), die in Südamerika verbreitet ist und zur Gattung der Amerikanische Feldtauben gehört.